L'Horta d'en Caixa i aqüeducte és una obra de Palafrugell (Baix Empordà) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
L'aqüeducte és una conducció d'aigua en una paret de la tanca sobre un seguit d'arcades. La paret és de pedra i morter i els arcs de rajols a sardinell. Quan, pels pendents respectius de la canal i el carrer, disminueix prou l'alçada de l'aqüeducte, a la banda nord, desapareixen les arcades i el canal per on circulava l'aigua passa pel damunt d'una paret de tanca massissa. Per l'altre extrem, el de migdia, l'aqüeducte va ser seccionat per l'obertura de l'avinguda d'Espanya; a l'altre costat del vial hi queda el petit edifici on hi havia el molí de pouar l'aigua.

L'aqüeducte forma part dels complexos sistemes de distribució i ús d'aigua per a reg o altres usos anteriors a l'actual xarxa d'aigua potable, que inclouen des de les rieres, als recs, els molins, pous, basses, fonts, safareigs, etc.

L'horta d'en Caixa és un dels exemples d'hortes palafrugellenques sempre situades a la vora de l'aigua. Aquesta horta continua a l'altra banda de l'avinguda d'Espanya juntament amb d'altres hortes que conformen un paisatge digne de ser conservat.

Referències 

Patrimoni monumental de Palafrugell
Ponts del Baix Empordà
Edificis de Palafrugell
Aqüeductes de Catalunya